

Astronomia 
26264 McIntyre – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Antartide
Isola McIntyre – una delle Isole Windmill
 Stati Uniti d'America
McIntyre – città della Contea di Wilkinson, Georgia
McIntyre – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania

Persone 
Bob McIntyre – cestista statunitense
Bob McIntyre – motociclista britannico
 Drew McIntyre – ring name di Drew Galloway, wrestler britannico
James Francis Louis McIntyre – cardinale statunitense
Liam McIntyre – attore australiano
Terrell McIntyre – cestista statunitense
Vonda McIntyre – autrice di fantascienza statunitense